Le terme culpabilité, peut signifier :

 Culpabilité, en droit, état d'un individu présumé coupable d'une infraction ou d'une faute
 Culpabilité, sentiment de faute ressenti par un sujet, que cette faute soit réelle ou imaginaire
 Culpabilité, en psychanalyse, émotion qui repose sur le sentiment porté d'une responsabilité personnelle dans un événement
 Culpabilité, titre du troisième épisode de la deuxième saison de la série Dr House

Homonymie